Sarfatti ist ein Name hebräischer Herkunft (), der in verschiedenen Varianten existiert: Sarfatti, Sarphati, Sarfaty, Serfaty, Zarfati. Er bedeutet "Franzose" (vergleiche Zarfatische Sprache).
Sarfatti ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Sarfatti (* 1950), italienische Lehrerin und Kinderbuchautorin
 Gino Sarfatti (1912–1984), italienischer Industrie- und Produktdesigner
 Jack Sarfatti (* 1939), US-amerikanischer theoretischer Physiker und Autor von populären Werken über Quantenphysik und Bewusstsein
 Lea Michele Sarfati (* 1986), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin (Broadway Musicals, TV-Serie "Glee")
 Margherita Sarfatti (1880–1961), italienische Schriftstellerin, Geliebte Mussolinis, Theoretikerin des Faschismus und Begründerin der Kunstrichtung Novecento
 Michele Sarfatti (* 1952), italienischer Historiker

Siehe auch:

 Serfaty
 Zarfati